

Geografia

Bergholz, oggi Bergholtz – comune del dipartimento dell'Alto Reno

Bergholz – comune del Meclemburgo-Pomerania Anteriore
 Bergholz – frazione della città di Bad Belzig (Brandeburgo)
 Bergholz-Rehbrücke – frazione del comune di Nuthetal (Brandeburgo)

Bergholz – villaggio dell'Ohio

Altro
 Asteroide 3093 Bergholz